Музалевка — название населённых пунктов в России:

 Музалевка — железнодорожная станция в Сухиничском районе Калужской области.
 Музалевка — село в Фатежском районе Курской области.
 Музалевка — деревня в Хотынецком районе Орловской области.